New Harmony puede referirse a:
 New Harmony (Indiana), pueblo ubicado en el condado de Posey, (Indiana), en ella  Robert Owen, trató de experimentar sus teorías de reforma social.
 New Harmony (Misisipi), comunidad no incorporada en el condado de Union (Misisipi).
 New Harmony (Tennessee), comunidad no incorporada en el condado de Bledsoe, Tennessee, Estados Unidos.
 New Harmony (Utah), localidad del condado de Washington, estado de Utah, Estados Unidos.